Debnitz steht für

 Debnitz (Ort), Dorf in der Nähe von Prag, bekannt durch die im Kontext von Kaiser Ferdinand II. geschlossenen Verträge zu Debnitz
 Debnitz-Schule, auch Debnitzschule, vielfach genannte Schreibweise für die Debschitz-Schule